Een verkeersweg:
 N370 (België)
 N370 (Frankrijk)
 N370 (Nederland), zie Provinciale weg 370
 N370 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing